Het WTCC seizoen 2014 was het elfde seizoen van het Wereldkampioenschap voor touringcars, en het tiende seizoen na de terugkeer van het kampioenschap in 2005. Het kampioenschap bestond uit 24 races, verdeeld over 12 raceweekenden.

De verdedigend kampioen bij de coureurs was Yvan Muller en de winnende constructeur was Honda.

Met ingang van 2014 werden auto's gebouwd volgens de specificaties van het betreffende seizoen ingeschreven als "TC1", terwijl auto's gebouwd volgens specificaties van vorige seizoenen werden ingeschreven als "TC2".

Met een overwinning in de eerste race van het voorlaatste raceweekend op het Suzuka International Racing Course behaalde José María López zijn eerste WTCC-titel. Zijn team Citroën behaalde de wereldtitel bij de constructeurs.

Teams en coureurs
 Coureurs met een TC1-specificatie zullen uitkomen in het hoofdkampioenschap, terwijl coureurs met een TC2-specificatie ook zullen uitkomen in de Yokohama Trophy.

Kalender
 Op 30 juni 2014 werd bekend dat de race op de Sonoma Raceway in de Verenigde Staten werd vervangen door een ronde op het Goldenport Park Circuit in China.

Kampioenschap

Puntensysteem

 1 tot en met 5 betekent dat deze deelnemers de 1e tot de 5e plaats behaalden in de kwalificatie.

Rijders

Constructeurs

Independents

Eurosport Asia Trophy

2014
Autosport in 2014